Arauco hat folgende Bedeutungen:

Arauco, Stadt in Chile
Provinz Arauco, chilenische Provinz
Arauco (Argentinien), Stadt in Argentinien
Departamento Arauco, Departamento in La Rioja, Argentinien
Golf von Arauco, Gewässer an der Küste Chiles
Arauco-Krieg